Osmnáctý ročník Superpoháru UEFA se odehrávalo na dva zápasy mezi
poraženým vítězem Ligy mistrů UEFA v ročníku 1992/1993 – AC Milán – a vítěz Poháru PVP ve stejném ročníku – AC Parma.

AC Milán hrál toto finále i když nevyhrál soutěž Ligy mistrů UEFA, protože vítěz této soutěže Olympique Marseille byl kvůli korupční aféře diskvalifikován. Hrálo se na dva zápasy. Ten první se odehrál 12. ledna 1994 na stadionu Ennio Tardini v Parmě s výsledkem 0:1 pro AC Milán a ten druhý se uskutečnil 2. února 1994 na stadionu San Siro v Miláně vítězstvím Parmy 0:2 v prodloužení.

Zápas

1. zápas

2. zápas

Vítěz

Externí odkazy 
 Superpohár UEFA 1993, RSSSF.com 

UEFA Super Cup
Fotbal v roce 1993
Fotbal v roce 1994
Zápasy AC Milán
Zápasy Parmy